Maarouf peut faire référence à :

Toponyme

Sidi Maarouf, une commune de la wilaya de Jijel, dans la daïra de Sidi Maarouf ;

Sidi Maârouf, un quartier d'affaires de Casablanca.

Patronyme 

 Saïd Mohamed bin Cheikh Ahmed Al Maarouf (1851-1904), dit Al Maaruf, un prédicateur qui a introduit le soufisme Chadhiliyya en Grande Comore.

Prénom 
Maarouf est un prénom, notamment porté par :
 Maarouf Saad (1910-1975), homme politique libanais ;
 Maarouf al-Bakhit (né en 1947), homme politique jordanien.

Voir aussi
 Kada Marouf (né en 1955), homme politique algérien
 Saeid Marouf (né en 1985), joueur de volley-ball iranien ;
 Mârouf, savetier du Caire, opéra-comique